Ascender Corporation é uma empresa digital especializada na criação, difusão e venda de fontes, além de desenvolvimento de software, sediada em Elk Grove Village, Illinois, Estados Unidos.

Foi fundada em 2004.

Firmou contractos com a Microsoft na década de 2000 para a exploração das fontes utilizadas em seus sistemas, como a MS Sans Serif, Georgia e Verdana. Em novembro de 2007 anunciou que se associou ao Open Handset Alliance do projeto Android, para a criação da fonte Droid.

Ver também
 Fonte

Ligações externas 
 Página oficial da Alemanha
 Microsoft Typography

Empresas